Покатигорошек (мультфильм):

 Покатигорошек — мультфильм, выпущенный в 1970 году студией «Киевнаучфильм».
 Покатигорошек — мультфильм, выпущенный в 1990 году тудией «Беларусьфильм».